Contea di San Miguel o San Miguel County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di San Miguel (Colorado)
 Contea di San Miguel (Nuovo Messico)